MCW – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Municipale di Mason City, Mason City (Iowa), Stati Uniti